Wickliffe désigne :

 Wickliffe, une ville située dans le Kentucky ;
 Wickliffe, une ville située dans l’Ohio ;
 Wickliffe, une ville située dans l’Oklahoma ;
 Wickliffe, une ville située en Virginie.

Homonymie de localités aux États-Unis